Daskalio (gr. Δασκαλειό oder Δασκαλιό) bezeichnet in Griechenland

 eine Insel der Kykladen, siehe Daskalio
 eine Insel bei Kefallonia, siehe Daskalio (Kefalonia)
 eine Insel im Golf von Korinth, siehe Alkyoniden (Inselgruppe)
 eine Insel im Golf von Korinth in der Gemeinde Distomo
 eine Insel im Argolischen Golf in der Gemeinde Nafplio, siehe Daskalio (Nafplio)
 eine Insel im Saronischen Golf südwestlich von Poros
 eine Insel vor der Westküste Lakoniens in der Gemeinde Zarakas
 eine Insel vor der Ostküste Kretas in der Gemeinde Itanos
 eine Insel vor der Westküste der ostägäischen Insel Psara

 ein Dorf und eine Insel in der ostattischen Gemeinde Keratea